Green je název několika řek:

 Green (přítok Lillooetu) – řeka v Britské Kolumbii v Kanadě, přítok řeky Lillooet
 Green (přítok Rocku) – řeka v Illinois v USA, přítok řeky Rock
 Green (přítok Ohia) – řeka v Kentucky v USA, přítok řeky Ohio
 Green (přítok Jordanu) – řeka v Michiganu v USA, přítok řeky Jordan
 Green (přítok Heartu) – řeka v Severní Dakotě v USA, přítok řeky Heart
 Green (přítok Buffala) – řeka v Tennessee v USA, přítok řeky Buffalo
 Green (přítok Colorada) – řeka v Coloradu a Utahu v USA, přítok řeky Colorado
 Green (přítok Sepiku) – řeka v Papui Nové Guineji, přítok řeky Sepik

Hydronyma podle barev